Lake Butler ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Lake Butler (Orange County, Florida), census-designated place im Orange County, Florida
 Lake Butler (Union County, Florida), Stadt im Union County, Florida

Siehe auch:
 Butler Lake